Popp steht für:
 Popp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Popp ist der Name folgender Unternehmen:
 Popp (Automobilhersteller), Schweizer Autohersteller
 Popp Feinkost, deutscher Nahrungsmittelhersteller

Siehe auch:
 Bopp
 Popp-Insel, Insel in der Somow-See
 Julius-Popp-Hof, denkmalgeschützte städtische Wohnhausanlage in Wien-Margareten
 Pop
 Poppe